Ferdinand V. je:
Ferdinand V., hrvatsko-ugarski kralj
Ferdinand V. Kastilijski